Юлия Флавия (Iulia Flavia) е име на:

 Юлия Флавия Тити (64–91), Августа, единственото дете на римския император Тит
 Флавия Юлия Елена или Света Елена (250–330), Августа, майка на император Константин Велики
 Флавия Юлия Констанция (293–330), съпруга на император Лициний

Вижте също 
 Юлия
 Флавия